|-
| 165801 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165802 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165803 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165804 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165805 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165806 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165807 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165808 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165809 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165810 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165811 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165812 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165813 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165814 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165815 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165816 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165817 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165818 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165819 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165820 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165821 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165822 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165823 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165824 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165825 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165826 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165827 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165828 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165829 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165830 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165831 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165832 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165833 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165834 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165835 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165836 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165837 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165838 - ||  || 15 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165839 - ||  || 6 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165840 - ||  || 9 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165841 - ||  || 9 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165842 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165843 - ||  || 15 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165844 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165845 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165846 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165847 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165848 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165849 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165850 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165851 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165852 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165853 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165854 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165855 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165856 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165857 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165858 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165859 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165860 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165861 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165862 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165863 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165864 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165865 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165866 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165867 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165868 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165869 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165870 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165871 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165872 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165873 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165874 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165875 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165876 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165877 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165878 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165879 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165880 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165881 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165882 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165883 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165884 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165885 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165886 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165887 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165888 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165889 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165890 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165891 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165892 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165893 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165894 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165895 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165896 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165897 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165898 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165899 - ||  || 23 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165900 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-